Ченнаи:

 Ченнаи (до 1996 года — Мадрас) — город на юге Индии, административный центр штата Тамилнад.
 Ченнаи — международный аэропорт, около города Ченнай.
 Ченнаи — городской округ в индийском штате Тамилнад.